

Patronyme 
 Bruno Lage (1976 -), est un entraîneur de football portugais
 Christian Lage (1957 - ), est un syndicaliste français né à Meuzac (Haute-Vienne)
 Klaus Lage (1950 - ), est un chanteur et musicien allemand né à Soltau (Basse-Saxe)
 Olivier Da Lage (1957-), journaliste français

Toponyme 

 Lage, ville de l'arrondissement de Lippe, dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Lage, commune de l'arrondissement du Comté de Bentheim, dans le Land de Basse-Saxe.

 Lage (Laxe), commune de la province de la Corogne, faisant partie de la communauté autonome de Galice.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme